Egiale (en griego, Αἰγιάλη) era, en la mitología griega, el nombre de dos personajes:

Egiale, la esposa de Diómedes y la hija de Adrasto y Anfitea. Mientras su esposo se encontraba en la guerra de Troya, ella le fue infiel y él a su regreso la dejó.
Egíale, una de las Helíades.

Además, con el mismo nombre en griego (Αἰγιάλη) se encuentra Egíala o Egíali, una población actual y nombre de una antigua ciudad griega de la isla de Amorgós.